George Boole - matematico e logico britannico
 Algebra di Boole - ramo dell'algebra astratta sviluppata da George Boole
 Alicia Boole - matematica irlandese figlia di George Boole
 Ethel Lilian Boole - scrittrice irlandese figlia di George Boole
 17734 Boole - asteroide della fascia principale

Pagine correlate 
 Booleano